Ebberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Ebberg (Antfeld) (), Bergsporn im Arnsberger Wald bei Olsberg-Antfeld, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Ebberg (Ardey) (), Berg im Ardeygebirge bei Schwerte-Westhofen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Ebberg (Balve) (), Berg bei Balve-Eisborn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ebberg (Bielefeld) (ca. ), Berg im Teutoburger Wald bei Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

Ebberg ist der Name von Ortsteilen:
 Ebberg (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ebberg (Meinerzhagen), Ortsteil der Stadt Meinerzhagen im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Ebberg
 Eberg